Termenul „Ucenic” se poate referi la:

Ucenic,  persoană de obicei tânără, care învață o meserie urmând o școală profesională ori care se obligă să urmeze cursurile de formare profesională și să muncească în subordinea unui angajator, cu care a încheiat un contract de ucenicie la locul de muncă. 
Adept și continuator al unui savant, al unui filosof, al unui artist. 
Incepător,  discipol, elev, aflat sub îndrumare într-o activitate.
Apostolii au fost ucenicii lui Isus.
Ucenicie, timpul petrecut de cineva ca ucenic, formare, instruire a cuiva, însușire a unei meserii sau a cunoștințelor într-un anumit domeniu de activitate sub îndrumarea unui meșter.

Legături externe

Calificare profesională